Международная федерация спортивной стрельбы () — международная спортивная организация, которая координирует деятельность входящих в её состав национальных федераций стрельбы. Контролирует проведение международных соревнований по стрелковым видам спорта, вносит изменения в правила соревнований и их судейство.

История 
Международные соревнования по стрельбе впервые были проведены на Олимпийских играх 1896 года в Афинах (Греция), а в 1897 году в Лионе (Франция) прошёл первый чемпионат мира. Однако, руководящая соревнованиями организация была создана только в 1907 году. В неё вошли семь национальных федераций: шесть из Европы (Австрия, Бельгия, Франция, Греция, Италия, Голландия) и одна из Южной Америки (Аргентина). Представители этих спортивных федераций 17 июля 1907 года в Цюрихе (Швейцария) учредили новую международную организацию под названием Международный союз национальных стрелковых федераций и ассоциаций (, ), а сама встреча в Швейцарии считается первой Генеральной ассамблеей ISSF .

В 1915 году Союз был временно распущен, а 8 января 1921 года — воссоздан в Париже как Международный стрелковый союз (), объединивший 14 стран Европы, Азии и Америки. В 1939 году деятельность организации вновь была приостановлена, а в августе 1947 года — организован Международный союз стрелкового спорта (УИТ) в составе 13 стран. Новое название, Международная федерация стрелкового спорта (ИССФ), союз получил 15 июля 1998 года по решению Генеральной ассамблеи УИТ.

Соревнования и рекорды 
Международная федерация спортивной стрельбы признаёт следующие соревнования как чемпионаты ИССФ:
 Олимпийские игры (проводятся раз четыре года);
 Чемпионаты мира по стрельбе (проводятся по пулевой стрельбе раз четыре года, а по стендовой стрельбе — раз в два года);
 Кубки мира (проводятся четыре раза в год плюс финал, только в олимпийских дисциплинах);
 Региональные чемпионаты, такие как чемпионат Европы и пан-американские игры (регулярность проведения определена на региональном уровне).

По этим соревнованиям установлено прямое наблюдение комитетов Федерации, в них могут быть установлены мировые рекорды.

Стрелковые дисциплины 
Международная федерация спортивной стрельбы признаёт в настоящее время 32 упражнения (19 мужских и 13 женских) в четырёх дисциплинах.

Винтовка

Пистолет

Стенд

Движущиеся мишени

Структура федерации 
Международная федерация спортивной стрельбы состоит из президента, вице-президента, генерального секретаря, Генеральной ассамблеи, Административного совета, технического и секционного комитета.

Высшим органом является Генеральная ассамблея, созываемая каждые два года, обычно в месте и во время проведения Олимпийских игр и чемпионатов мира, либо в месте, выбранном большинством голосов её членов. На Генеральной ассамблее проводятся выборы в состав руководящих и технических органов федерации.

В период между конгрессами ассамблеи руководство деятельностью федерации осуществляет Административный совет, собирающийся ежегодно.

Штаб-квартира федерации располагается по месту жительства генерального секретаря (в настоящее время — в Германии в городе Мюнхен).

Президенты

Континентальные федерации 
В Международную федерацию спортивной стрельбы входят 145 национальных федераций, разделенных на пять континентальных:

Национальные федерации 
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0.5em 0.5em 0.5em 1em; padding: 0.5em; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|----- bgcolor="#CDC9C9"
! width="16%" | Африка (ASSF)
 Америка (SCA)
! width="16%" | Азия (ASC)
Европа (ESC)
! width="16%" | Австралия и Океания (OSF)
|-----
| valign="top" |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| valign="top" |
 
 
 ()
 
 
 
 
 
 
 () 
 
 
 
 ()
 
 
 ()
 
 
 ()
 
 
 
 
 
 
 ()
 
 
 ()
 
 
 ( и )
 
 
| valign="top" |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| valign="top" |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ()
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| valign="top" |
 
 
 
 
 
 
|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Стрелковый спорт
Спортивная стрельба